Anthrax (, от  — «уголь, карбункул»):

Значения 
 Anthrax — американская метал-группа.
 Anthrax — траурницы или печальницы — род двукрылых из семейства жужжал.
 Anthrax — название сибирской язвы, используемое в медицинской литературе